Общински театър може да се отнася за:
 Общински театър „Възраждане“ в София, България
 Общински театър (Сао Пауло) в Бразилия